– japoński piłkarz występujący na pozycji obrońcy.

Kariera klubowa 
Jako piłkarz grał w klubach Yokohama Flügels (All Nippon Airways).

Przypisy 

Japońscy piłkarze
Urodzeni w 1964
Piłkarze Yokohama Flügels